UKG steht für:
 Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität, siehe Umweltstrafrecht #Neuere Entwicklung des Umweltstrafrechts in Deutschland
 UK Garage, britische Musikrichtung
 Ultraschallkardiographie, siehe Echokardiographie
 West Midlands (Region) (NUTS:UK-Code)

ukg steht für:
 Ukuriguma (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

UKG